Bally peut évoquer :

Patronyme 

 Alexandre Bally (1764-1835), peintre français ;
 Carl Franz Bally (1821-1899), homme d'affaires suisse ;
 Charles Bally (1865-1947), linguiste suisse ;
 Étienne Bally (1923-2018), athlète français ;
 Georges Bally (1935-2016), homme politique français ;
 Walter Bally (1882-1959), botaniste suisse.

Toponyme 

Bally (Pennsylvanie)
Bally (Haora), en Inde
Bally (Bally-Jagachha), en Inde

Voir également 
 Bally, une entreprise suisse de fabrication de chaussures ;
 Bally Entertainment, une entreprise américaine de fabrication de flippers, de bornes d'arcade et de machines à sous (fondée en 1932 sous l’appellation Bally Manufacturing Company) ;
 Bally Records, filiale de Bally Manufacturing, un label musical créée de 1955 à 1957 ;
 Bally France, une filiale française de Bally Manufacturing fondée en 1971 et indépendante depuis 1986, qui commercialise des machines à sous ;
 Bally Technologies, une entreprise de machine à sous, fusion de Bally Gaming International (filiale de Bally Manufacturing) avec  Alliance Gaming et composé de trois filiales :
 Bally Wulff ;
 Bally Gaming and Systems
 Bally Gaming ;
 Bally Systems ;
 Bally Sente, une entreprise de jeu vidéo, née du rachat de Sente Techonolgies par Bally Midway Manufacturing Company ;
 Bally Total Fitness, une ancienne filiale du groupe Bally Entertainment, indépendante depuis 1996 ;
 Bally Midway Manufacturing Company, née de la fusion en 1981 de Midway Manufacturing Company avec la division flipper de Bally Manufacturing ;
 Bally's Las Vegas, un hôtel casino.